Ancylomenes — род пресноводных креветок из подсемейства Palaemoninae семейства Palaemonidae. Характеризуется крайним увеличением второй пары переоподов у самцов. Наиболее известным видом этого рода является важный коммерческий объект — Macrobrachium rosenbergii.

Классификация 
В род включают следующие виды:
 Macrobrachium acanthochirus F. Villalobos, 1967
 Macrobrachium acanthurus (Wiegmann, 1836)
 Macrobrachium acherontium Holthuis, 1977
 Macrobrachium adscitum Riek, 1951
 Macrobrachium aemulum (Nobili, 1906)
 Macrobrachium agwi Klotz, 2008
 Macrobrachium ahkowi Chong & Khoo, 1987
 Macrobrachium altifrons (Henderson, 1893)
 Macrobrachium amazonicum (Heller, 1862)
 Macrobrachium americanum Spence Bate, 1868
 Macrobrachium amplimanus Cai & Dai, 1999
 Macrobrachium andamanicum (Tiwari, 1952)
 Macrobrachium aracamuni Rodríguez, 1982
 Macrobrachium asperulum (von Martens, 1868)
 Macrobrachium assamense (Tiwari, 1958)
 Macrobrachium atabapense S. Pereira, 1986
 Macrobrachium atactum Riek, 1951
 Macrobrachium auratum Short, 2004
 Macrobrachium australe (Guérin-Méneville, 1838)
 Macrobrachium australiense Holthuis, 1950
 Macrobrachium banjarae (Tiwari, 1958)
 Macrobrachium bariense (De Man, 1892)
 Macrobrachium birai Lobão, Melo & Fernandes, 1986
 Macrobrachium birmanicum Schenkel, 1902
 Macrobrachium bombajense Almelkar & Sankolli, 2006
 Macrobrachium borellii (Nobili, 1896)
 Macrobrachium brasiliense (Heller, 1862)
 Macrobrachium brevicarpum Tan & Dong, 1996
 Macrobrachium bullatum Fincham, 1987
 Macrobrachium cacharense (Tiwari, 1952)
 Macrobrachium caledonicum (Roux, 1926)
 Macrobrachium callirrhoe (De Man, 1898)
 Macrobrachium canarae (Tiwari, 1958)
 Macrobrachium carcinus (Linnaeus, 1758)
 Macrobrachium catonium H. H. Hobbs III & H. H. Hobbs Jr., 1995
 Macrobrachium cavernicola (Kemp, 1924)
 Macrobrachium chevalieri (Roux, 1935)
 Macrobrachium clymene (De Man, 1902)
 Macrobrachium cocoense Abele & W. Kim, 1984
 Macrobrachium cosolapaense Mejía-Ortíz & López-Mejía, 2011
 Macrobrachium cortezi Rodríguez, 1982
 Macrobrachium cowlesi Holthuis, 1950
 Macrobrachium crebrum Abele & W. Kim, 1989
 Macrobrachium crenulatum Holthuis, 1950
 Macrobrachium dalatense Nguyên, 2003
 Macrobrachium dayanum (Henderson, 1893)
 Macrobrachium denticulatum Ostrovski, Da Fonseca & Da Silva-Ferreira, 1996
 Macrobrachium depressimanum S. Pereira, 1993
 Macrobrachium dienbienphuense Đăng & B. Y. Nguyên, 1972
 Macrobrachium dierythrum S. Pereira, 1986
 Macrobrachium digitus Abele & W. Kim, 1989
 Macrobrachium digueti (Bouvier, 1895)
 Macrobrachium dolatum Cai, Naiyanetr & Ng, 2004
 Macrobrachium dolichodactylus (Hilgendorf, 1879)
 Macrobrachium duri Wowor & Ng, 2010
 Macrobrachium dux (Lenz, 1910)
 Macrobrachium edentatum Liang & Yan, 1986
 Macrobrachium elatum Jayachandran, 1987
 Macrobrachium elegantum Pan, Hou & S. Li, 2010
 Macrobrachium empulipke Wowor, 2010
 Macrobrachium equidens (Dana, 1852)
 Macrobrachium esculentum (Thallwitz, 1891)
 Macrobrachium faustinum (de Saussure, 1857)
 Macrobrachium felicinum Holthuis, 1949
 Macrobrachium ferreirai Kensley & Walker, 1982
 Macrobrachium feunteuni Keith & Vigneux, 2002
 Macrobrachium foai (Coutière, 1902)
 Macrobrachium forcipatum Ng, 1995
 Macrobrachium formosense Spence Bate, 1868
 Macrobrachium fukienense Liang & Yan, 1980
 Macrobrachium gallus Holthuis, 1952
 Macrobrachium gangeticum Spence Bate, 1868
 Macrobrachium glabrum Holthuis, 1995
 Macrobrachium gracilirostre (Miers, 1875)
 Macrobrachium grandimanus (Randall, 1840)
 Macrobrachium gua Chong, 1989
 Macrobrachium guangxiense Liang & Yan, 1981
 Macrobrachium gurudeve Jayachandran & Raji, 2005
 Macrobrachium hainanense (Parisi, 1919)
 Macrobrachium hancocki Holthuis, 1950
 Macrobrachium handschini (Roux, 1933)
 Macrobrachium hendersodayanum (Tiwari, 1952)
 Macrobrachium hendersoni (De Man, 1906)
 Macrobrachium heterochirus (Wiegmann, 1836)
 Macrobrachium heterorhynchos Guo & He, 2008
 Macrobrachium hildebrandti (Hilgendorf, 1893)
 Macrobrachium hirsutimanus (Tiwari, 1952)
 Macrobrachium hirtimanus (Olivier, 1811)
 Macrobrachium hobbsi Villalobos Hiriart & Natees Rodriguez, 1990
 Macrobrachium holthuisi Genofre & Lobão, 1978
 Macrobrachium horstii (De Man, 1892)
 Macrobrachium idae (Heller, 1862)
 Macrobrachium idella (Hilgendorf, 1898)
 Macrobrachium iheringi (Ortmann, 1897)
 Macrobrachium inca Holthuis, 1950
 Macrobrachium indicum Jayachandran & Joseph, 1986
 Macrobrachium inflatum Liang & Yan, 1985
 Macrobrachium inpa Kensley & Walker, 1982
 Macrobrachium insulare (Parisi, 1919)
 Macrobrachium jacatepecense Mejía-Ortíz & López-Mejía, 2011
 Macrobrachium jacobsoni Holthuis, 1950
 Macrobrachium japonicum (De Haan, 1849)
 Macrobrachium jaroense (Cowles, 1914)
 Macrobrachium jayasreei Jayachandran & Raji, 2005
 Macrobrachium jelskii (Miers, 1877)
 Macrobrachium jiangxiense Liang & Yan, 1985
 Macrobrachium johnsoni Ravindranath, 1979
 Macrobrachium joppae Holthuis, 1950
 Macrobrachium kelianense Wowor & Short, 2007
 Macrobrachium kempi (Tiwari, 1949)
 Macrobrachium kistnense (Tiwari, 1952)
 Macrobrachium kiukianense (Yu, 1931)
 Macrobrachium koombooloomba Short, 2004
 Macrobrachium koreana De Kwon, 1984 
 Macrobrachium kulkarnii Almelkar & Sankolli, 2006
 Macrobrachium kunjuramani Jayachandran & Raji, 2005
 Macrobrachium lamarrei H. Milne-Edwards, 1837
 Macrobrachium lanatum Cai & Ng, 2002
 Macrobrachium lanceifrons (Dana, 1852)
 Macrobrachium lanchesteri (De Man, 1911)
 Macrobrachium lar (Fabricius, 1798)
 Macrobrachium latidactylus (Thallwitz, 1891)
 Macrobrachium latimanus (von Martens, 1868)
 Macrobrachium lepidactyloides (De Man, 1892)
 Macrobrachium lepidactylus (Hilgendorf, 1879)
 Macrobrachium leptodactylus (De Man, 1892)
 Macrobrachium leucodactylus Wowor & Choy, 2001
 Macrobrachium lingyunense J. Li, Cai & Clarke, 2006
 Macrobrachium lopopodus Wowor & Choy, 2001
 Macrobrachium lorentzi (Roux, 1921)
 Macrobrachium lucifugum Holthuis, 1974
 Macrobrachium lujae (De Man, 1912)
 Macrobrachium macrobrachion (Herklots, 1851)
 Macrobrachium maculatum Liang & Yan, 1980
 Macrobrachium madhusoodani Unnikrishnan, P. M. Pillai & Jayachandran, 2011
 Macrobrachium malayanum (Roux, 1935)
 Macrobrachium malcolmsonii (H. Milne-Edwards, 1844)
 Macrobrachium mammillodactylus (Thallwitz, 1892)
 Macrobrachium manipurense (Tiwari, 1952)
 Macrobrachium manningi Pereira & Lasso, 2007
 Macrobrachium mazatecum Mejía-Ortíz & López-Mejía, 2011
 Macrobrachium meridionale Liang & Yan, 1983
 Macrobrachium michoacanus Villalobos Hiriart & Nates Rodriguez, 1990
 Macrobrachium microps Holthuis, 1978
 Macrobrachium mieni Đăng, 1975
 Macrobrachium minutum (Roux, 1917)
 Macrobrachium miyakoense Komai & Fujita, 2005
 Macrobrachium moorei (Calman, 1899)
 Macrobrachium naso (Kemp, 1918)
 Macrobrachium nattereri (Heller, 1862)
 Macrobrachium natulorum Holthuis, 1984
 Macrobrachium neglectum (De Man, 1905)
 Macrobrachium nepalense Kamita, 1974
 Macrobrachium niloticum (Roux, 1833)
 Macrobrachium niphanae Shokita & Takeda, 1989
 Macrobrachium nipponense (De Haan, 1849)
 Macrobrachium nobilii (Henderson & Matthai, 1910)
 Macrobrachium novaehollandiae (De Man, 1908)
 Macrobrachium oaxacae Mejía-Ortíz & López-Mejía, 2011
 Macrobrachium occidentale Holthuis, 1950
 Macrobrachium oenone (De Man, 1902)
 Macrobrachium ohione (Smith, 1874)
 Macrobrachium olfersii (Wiegmann, 1836)
 Macrobrachium oxyphilus Ng, 1992
 Macrobrachium panamense Rathbun, 1912
 Macrobrachium pantanalense dos Santos, Hayd & Anger, 2013
 Macrobrachium patheinense Phone & Suzuki, 2004
 Macrobrachium patsa (Coutière, 1899)
 Macrobrachium pectinatum S. Pereira, 1986
 Macrobrachium peguense (Tiwari, 1952)
 Macrobrachium pentazona He, Gao & Guo, 2009
 Macrobrachium petersii (Hilgendorf, 1879)
 Macrobrachium petiti (Roux, 1934)
 Macrobrachium petronioi Melo, Lobão & Fernandes, 1986
 Macrobrachium phongnhaense (Tu & Cuong, 2015)
 Macrobrachium pilimanus (De Man, 1879)
 Macrobrachium pilosum Cai & Dai, 1999
 Macrobrachium placidulum (De Man, 1892)
 Macrobrachium placidum (De Man, 1892)
 Macrobrachium platycheles Ou & Yeo, 1995
 Macrobrachium platyrostris (Tiwari, 1952)
 Macrobrachium poeti Holthuis, 1984
 Macrobrachium potiuna (Müller, 1880)
 Macrobrachium praecox (Roux, 1928)
 Macrobrachium pumilum S. Pereira, 1986
 Macrobrachium purpureamanus Wowor, 1999
 Macrobrachium quelchi (De Man, 1900)
 Macrobrachium raridens (Hilgendorf, 1893)
 Macrobrachium rathbunae Holthuis, 1950
 Macrobrachium reyesi S. Pereira, 1986
 Macrobrachium rhodochir Ng, 1995
 Macrobrachium rodriguezi S. Pereira, 1986
 Macrobrachium rogersi (Tiwari, 1952)
 Macrobrachium rosenbergii (De Man, 1879)
 Macrobrachium rostratum X. Wang, 1997
 Macrobrachium rude (Heller, 1862)
 Macrobrachium sabanus Ng, 1994
 Macrobrachium saigonense Nguyên, 2006
 Macrobrachium sankolli Jalihal & Shenoy in Jalihal, Shenoy & Sankolli, 1988
 Macrobrachium santanderensis Garcia-Perez & Villamizar, 2009
 Macrobrachium sbordonii Mejía-Ortíz, Baldari & López-Mejía, 2008
 Macrobrachium scabriculum (Heller, 1862)
 Macrobrachium scorteccii Maccagno, 1961
 Macrobrachium shaoi Cai & Jeng, 2001
 Macrobrachium shokitai Fujino & Baba, 1973
 Macrobrachium sintangense (De Man, 1898)
 Macrobrachium sirindhorn Naiyanetr, 2001
 Macrobrachium siwalikense (Tiwari, 1952)
 Macrobrachium sollaudii (De Man, 1912)
 Macrobrachium spinipes (Schenkel, 1902)
 Macrobrachium spinosum Cai & Ng, 2001
 Macrobrachium srilankense Costa, 1979
 Macrobrachium striatum N. N. Pillai, 1991
 Macrobrachium sulcatus (Henderson & Matthai, 1910)
 Macrobrachium sulcicarpale Holthuis, 1950
 Macrobrachium sundaicum (Heller, 1862)
 Macrobrachium suongae Nguyên, 2003
 Macrobrachium superbum (Heller, 1862)
 Macrobrachium surinamicum Holthuis, 1948
 Macrobrachium tenellum (Smith, 1871)
 Macrobrachium tenuirostrum X. Wang, 1997
 Macrobrachium thai Cai, Naiyanetr & Ng, 2004
 Macrobrachium therezieni Holthuis, 1965
 Macrobrachium thuylami Nguyên, 2006
 Macrobrachium thysi Powell, 1980
 Macrobrachium tiwarii Jalihal, Shenoy & Sankolli, 1988
 Macrobrachium tolmerum Riek, 1951
 Macrobrachium totonacum Mejía, Alvarez & Hartnoll, 2003
 Macrobrachium transandicum Holthuis, 1950
 Macrobrachium tratense Cai, Naiyanetr & Ng, 2004
 Macrobrachium trichodactylum Liang, Liu & Chen in Li, Liu, Liang & Chen, 2007
 Macrobrachium tuxtlaense Villalobos & Alvarez, 1999
 Macrobrachium unikarnatakae Jalihal, Shenoy & Sankolli, 1988
 Macrobrachium urayang Wowor & Short, 2007
 Macrobrachium veliense Jayachandran & Joseph, 1985
 Macrobrachium venustum (Parisi, 1919)
 Macrobrachium vicconi Román, Ortega & Mejía, 2000
 Macrobrachium vietnamiense Đăng in Đăng & B. Y. Nguyên, 1972
 Macrobrachium villalobosi H. H. Hobbs Jr., 1973
 Macrobrachium villosimanus (Tiwari, 1949)
 Macrobrachium vollenhoveni (Herklots, 1857)
 Macrobrachium walvanense Almelkar, Jalihal & Sankolli, 1999
 Macrobrachium wannanense Dai & Tan, 1993
 Macrobrachium weberi (De Man, 1892)
 Macrobrachium yui Holthuis, 1950
 Macrobrachium zariquieyi Holthuis, 1949

Примечания 

Пресноводные креветки
Роды ракообразных